En Pologne, Łęczna peut désigner :

dans la voïvodie de Lublin
 Powiat de Łęczna, un powiat 
 Gmina de Łęczna, une gmina 
 Łęczna, une ville

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Łęczna, un village.